Луцька брама (Дубно)
 Луцька брама (Острог)
 Луцька брама (Олика)